

Бер-Веллі — переписна місцевість в окрузі Алпайн, штат Каліфорнія
 Бер-Веллі — переписна місцевість в окрузі Маріпоса, штат Каліфорнія